Godzilla, monstre de ficció (kaiju) que apareix per primera vegada el 1954 amb una pel·lícula del seu mateix nom, produïda per Toho Film Company 
 Godzilla (pel·lícula de 1954)
 Godzilla (1998)
 Godzilla (pel·lícula de 2014), pel·lícula estatunidenco-japonesa del 2014 de ciència-ficció dirigida per Gareth Edwards
 Godzilla, antic nom de Gojira, grup de heavy metal francès de Baiona